Forges est un nom commun pluriel ou un nom propre qui peut désigner

Nom commun 
 Forges : ateliers du forgeron.

Toponyme 

 
 Forges, commune française de la Charente-Maritime
 Forges, commune française de Maine-et-Loire
 Forges, commune française de l'Orne
 Forges, commune française de Seine-et-Marne
 Forges (ou ru des Forges), rivière française, affluent de la Meuse.
 Forges (ou Forges-lez-Chimay), village belge, faisant actuellement partie de la ville de Chimay (Hainaut).
 Forgès, commune française de la Corrèze.

Toponyme composé 
 Forges-la-Forêt, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Forges-les-Bains, commune française de l'Essonne
 Forges-les-Eaux, commune française de la Seine-Maritime
 Forges-sur-Meuse, commune française de la Meuse
 Forges d’Hennebont, ancienne usine sidérurgique de fer blanc d'Hennebont à Inzinzac-Lochrist.
 Aux Forges, hameau belge de la commune d'Engis en province de Liège.

Pseudonyme 
 Forges, dessinateur humoristique espagnol.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France